Savant – personaggio dei fumetti DC Comics
 Savant – personaggio dei fumetti Wildstorm
 Savant Publications – editore statunitense
 Sindrome del savant – sindrome di un individuo che presenta una o più capacità super sviluppate in concomitanza con un certo grado di ritardo mentale

Persone 
 Savant – pseudonimo di Aleksander Vinter, produttore discografico norvegese
 Doug Savant – attore statunitense
 Marilyn vos Savant – editorialista, scrittrice e drammaturga statunitense